Cristóbal Martínez-Bordiú y Ortega,  marquis de Villaverde (né à Mancha Real, province de Jaén (Espagne) le , décédé à Madrid le ) est un chirurgien espagnol.

Biographie 

Fils de José María Martínez y Ortega (1890-1970) et de son épouse María de la O Esperanza Bordiú y Bascarán (1896-1980), comtesse de Argillo, il épouse le  en la chapelle du palais du Pardo, près de Madrid, Carmen Franco y Polo (1926-2017), fille unique de Francisco Franco y Bahamonde (1892-1975), le dictateur espagnol, et de son épouse Carmen Polo (1900-1988).

De ce mariage naissent sept enfants, dont l'aînée, Carmen Martínez-Bordiú y Franco (née en 1951) épouse en 1972 Alphonse de Bourbon (1936-1989), futur « duc d'Anjou » et de Cadix. Ils sont les parents de Louis de Bourbon (né en 1974).

Chirurgien, il est le premier Espagnol à effectuer une transplantation cardiaque, en . Il assure le suivi médical, que d'aucuns appelèrent acharnement thérapeutique, de son beau-père, Franco, à la fin de la vie de ce dernier.

Ascendance

Bibliographie 

 

Médecin espagnol du XXe siècle
Chirurgien espagnol
Naissance dans la province de Jaén
Naissance en août 1922
Décès en février 1998
Décès à Madrid
Décès à 75 ans